Турнир во втором дивизионе  в рамках 71-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Хорватии и Республике Корея

Турнир

Группа A (Загреб, Хорватия) 
В группе выступали сборные:

Итоговая таблица

Группа B (Сеул, Республика Корея) 
В группе выступали сборные:

Сборная КНДР отказалась от участия за несколько дней до начала турнира и автоматически была переведена в третий дивизион. Соответственно сборная, занявшая 5-е место в группе, никуда не выбывала.

Итоговая таблица

Переходы

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика группы A второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007 года на сайте ИИХФ
 Официальные результаты и статистика группы B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2007 года на сайте ИИХФ
 hockeyarchives.info 

2